Parkallee steht für:
 Parkallee (Bremen)
 Parkallee (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Harvestehude
 Parkallee (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Grünau (Leipzig)
 Parkallee (Sülfeld), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sülfeld